AlsaPlayer est un des plus anciens lecteur audio libre diffusé sous licence GNU GPL. Lors de son apparition en , il possédait des caractéristiques intéressantes dont certaines sont toujours uniques pour un lecteur Linux/Unix. Il a un design hautement multi-thread, et comme son nom l'indique, il utilise le driver son ALSA. Il peut utiliser d'autres drivers son, ce fut le premier lecteur audio à pouvoir utiliser JACK.

Le but est de créer un framework complètement modulaire pour l'écoute de toutes sortes de médias avec un focus particulier sur les données audio PCM. Le code du cœur du projet a été écrit par Andy Lo-A-Foe avec des contributions de beaucoup d'autres personnes.

Après un abandon du projet, son administration fut reprise par Dominique Michel. Il réalisa une nouvelle version à partir de patches publiés par plusieurs développeurs sur la liste de diffusion du projet. Cette nouvelle version permis de corriger plusieurs bugs important et de relancer l'AlsaPlayer. 

MadeJ de Pologne a rejoint spontanément le projet et il a réalisé une nouvelle interface basée sur la bibliothèque GTK+ en remplacement de l'ancienne interface basée sur GTK+, bibliothèque qui était en train de tomber en désuétude. Ce nouveau pas important a permis de donner une nouvelle jeunesse à ce lecteur.

Après environ une année de pause du développement et à la suite d'une annonce sur la LAD (liste de diffusion des développeurs audio sous Linux, Linux Audio Development), Erik de Castro Lopo, l'auteur principal de libsndfile, a rejoint le projet. Il est en train de modifier le cœur du lecteur pour le faire évoluer vers un design contemporain. L'utilisation de libsndfile va permettre d'augmenter le nombre de type de fichiers reconnus, tout en facilitant le passage d'un type de donnée interne entière à un type de donnée en virgule flottante, ce qui permettra d'améliorer considérablement la qualité de son lors des resamplings et lors d'utilisation avec le driver JACK. Le prix à payer sera une plus grande occupation du processeur, mais vu l'évolution constante des performances des ordinateurs, la loi de Murphy est du côté des développeurs.

Caractéristiques 
Les caractéristiques les plus intéressantes d'AlsaPlayer sont :
 Contrôle exact et continu de la vitesse de lecture en marche avant et en marche arrière (de -4x à +4x avec le slider de l'interface GTK+, de -10x à +10x en lui envoyant les commandes appropriées depuis une console ou un autre programme). C'est le premier lecteur audio Linux et le seul sous GPL à incorporer ce support. Vous pouvez scratcher des fichiers mp3 et même des CD audio en temps réel. À noter que mplayer, un lecteur multimédia, propose aussi un contrôle de vitesse de bonne qualité. 
 Support des flux Icecast et shoutcast.
 Interface modulaire.
 Redéfinit l'interface utilisateur.
 Contrôle à distance.
 Contrôle d'AlsaPlayer depuis d'autres applications.
 Mode à faible latence.
 Avec une bonne carte son, une latence aussi faible que 1,3 ms est possible.
 Liste de lecture.
 Cohabite bien avec d'autres outils audio concurrents.
 Ne touche pas le mixer matériel.
 Fenêtres de visualisation concurrentes.
 Design multi-thread. Le résultat est une lecture efficace et sans saut. Il est aussi possible d'activer le cadencement temps-réel pour obtenir des performances encore meilleures.
 Synchronisation précise des visualisations et de l'audio.
 Portable sur différentes architectures.

Formats de fichier supportés 
 Ogg Vorbis (.ogg). Ce fut le premier lecteur au monde à faire une lecture parfaite en marche arrière des fichiers Ogg.
 MP3 avec le plugin basé sur mpg123.
 WAV.
 CDDA, lecture des CD audio digitaux, avec interrogation CDDB.
 Tous les modules supportés par MikMod.
 Tous les formats de fichiers reconnus par la bibliothèque Audio File.
 FLAC

Systèmes sonores supportés 
 JACK - Un serveur son professionnel.
 ALSA - L'interface son le plus utilisé sous Linux.
 OSS - L'ancien API audio de Linux. Il est toujours utilisé.
 SGI - Pour les systèmes SGI (IRIX), utilise la bibliothèque audio SGI.
 NAS - Network Audio Server (serveur son pour réseau).
 ESD - Esound, utilisé dans GNOME.
 Null - driver muet, utile pour faire des tests.

Interfaces supportés 

De par sa structure modulaire, AlsaPlayer peut être contrôlé à distance ou depuis une autre application quelle que soit l'interface utilisée.
 GTK+ avec support des thèmes de GNOME.
 texte pour les accros de la console.
 démon pour le faire fonctionner en tâche de fond.
 xosd fonctionne comme texte mais affiche ses messages sur le bureau.

Références 

Logiciel libre sous licence GPL
Lecteur audio
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix
Produit lancé en 1998